Batesia kan syfta på:

 Batesia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Batesia (växter) – ett släkte av växter